Skoworoda (kyrillisch ) bzw.  steht für:

 Gregorius Skoworoda (1722–1794), ukrainischer und russischer Philosoph, Dichter, Fabeldichter und Sänger
 (2431) Skovoroda, Asteroid des Hauptgürtels